Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 839 dans le monde.

 RS-839 au Brésil
 Route nationale 839 en France